Flachberger ist der Familienname folgender Personen: